Gunungwungkal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Gunungwungkal, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Gunungwungkal, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar